Новочерка́сский медици́нский ко́лледж — колледж в городе Новочеркасск, основан в 1872 году, как Фельдшерская военная школа. 

С 2007 года учреждение получило статус колледжа. Ежегодный приём студентов составляет 150 человек. Всего в колледже обучается около 500 студентов.

Исторические этапы 
 1872 г. — 1918 г. «Фельдшерская военная школа» — имела целью приготовлять медицинских и аптечных фельдшеров для службы по военному ведомству.
 1918 г. — 1926 г. «Средне-медицинская школа»
 1926 г. — 1936 г. «Фельдшерско-акушерский техникум»
 1936 г. — 1946 г. «Школа медицинских сестер»
 1946 г. — 1956 г. «Фельдшерско-акушерская школа»
 1956 г. — 1998 г. «Новочеркасское медицинское училище»
 1998 г. — 2006 г. ГОУ «Новочеркасское медицинское училище»
 2006 г. — 2007 г. ГОУСПОРО «Новочеркасское медицинское училище»
 2007 г. — 2011 г. ГОУСПОРО «Новочеркасский ме-дицинский колледж»
 2011 г. — настоящее время ГБОУСПОРО «Новочеркасский медицинский колледж»

Директора колледжа

Специальности 

Колледж готовит медицинские кадры по трем специальностям.

Очное отделение 

 060101 Лечебное дело
 060102 Акушерское дело
 060501 Сестринское дело

Заочное отделение 

 060501 Сестринское дело

Контакты 
 Адрес, почтовый: улица Михайловская, дом № 164, город Новочеркасск, Ростовская область, Россия, 346428 .
 Телефон: +7(8635) 22-81-09, 22-78-15, 22-80-80

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Новочеркасского Медицинского колледжа 

Военная медицина
Образование в Новочеркасске